Сура — многозначный термин.

Реки

В России 
 Сура — правый приток Волги, протекает по шести субъектам Российской Федерации (841 км).
 Сура — в Ивановской области (12 км), приток р. Пурежка.
 Сура — в Архангельской области (92 км), приток р. Пинега.
 Сура — река в Амурской области (56 км), приток р. Кун-Маньё.
 Сура — в Мурманской области (35 км), впадает в оз. Умбозеро.
 Сура (Сурка) — в Свердловской области (15 км), левый приток Линтовки.
 Сура — в Челябинской области (? км), левый приток р. Биргильда.

На Украине 
 Сура — в Днепропетровской области (118 км), приток р. Днепр.

Населённые пункты 
Древние
 Сура — древнесирийский город в верхнем течении Евфрата.
  — вавилонский город, место иудейской .

Современные
 Сура — село в Пинежском районе Архангельской области (Россия).
 Сура — рабочий посёлок в Никольском районе Пензенской области (Россия).

Религия 
 Сура — одна из глав Корана.
 Сура — эпитет богов в санскрите.
 Сура — хмельной напиток в ведийской религии, а также богиня, его персонифицирующая.

Другое 
 Сура — народ в Нигерии.
 Сура, Публий Корнелий Лентул — древнеримский политик, участник заговора Катилины.
  — железнодорожная станция Куйбышевской железной дороги.
 Сура — пензенский литературный журнал.
 Сура — название футбольного клуба «Зенит» (Пенза) в 1972—1973 годах.
 Сура — семейство советских персональных компьютеров, разработанных и выпускавшихся на Пензенском заводе «ВЭМ».
 Сура — система изучения ионосферы в Нижегородской области.
 Сура — фирменный поезд сообщением Пенза — Москва.
 Сура — семейство дорожных велосипедов Пензенского Велосипедного Завода им. Фрунзе.
 ПКС-40 «Сура» — первый построенный в России после распада СССР пассажирский прогулочный теплоход.
Сура — вид роботов с искусственным интеллектом из романа Виктора Пелевина S.N.U.F.F..

См. также 
 Цура | Шура
 Сурьо, Арио